Строгино́:

 Строгино — район Москвы.
 Строгино — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы.
 
 Строгино — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 «Строгино» — российский технопарк.
 «Строгино» — пляжный футбольный клуб из Москвы.
 «Строгино» — футбольный клуб из Москвы.